Une install-partie ou , en anglais installfest, terme anglais qu'on peut traduire littéralement par « fête d'installation », est une réunion qui permet à des novices de rencontrer des utilisateurs expérimentés de systèmes ou de logiciels libres (tels que Linux, FreeBSD, Haiku, FreeDOS ou autre) qui les aideront afin d'installer un système libre sur leur propre machine ou à le configurer s'il est déjà installé. 

Le but de cette rencontre est que les novices repartent à la fin de la journée avec leur propre ordinateur fonctionnant sous un nouveau système d'exploitation, correctement installé, configuré et agrémenté de nombreux logiciels.

Au cours de ces réunions, les utilisateurs confirmés tentent de transmettre une partie de leur savoir aux novices, qui deviendront passeurs à leur tour.

Les install-parties sont souvent organisées par des LUG (Linux user groups) locaux (université, ville, etc.).

Le site https://www.agendadulibre.org est un site permettant de retrouver des install-parties en fonction de leurs position géographique.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lan-party
 Geek
 barcamp

Liens externes 
 Exemple pratique, avec affiches

Culture informatique
Linux

en:Linux user group#Installfests
pt:Grupo de Usuários Linux#Installfest